Sobkowski − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 666 osób.

Osoby noszące nazwisko Sobkowski:
 Eugenia Sobkowska (ur. 1926) – polska technolog żywności
 Jerzy Sobkowski (ur. 1929) – polski chemik
 Michał Sobkowski (ur. 1962) – polski chemik
 Ryszard Sobkowski (1949–2007) − polski dziennikarz i publicysta komputerowy

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Wzgórza Sobkowskie

Przypisy